West Liberty kan syfta på:

 West Liberty, Iowa
 West Liberty, Kentucky
 West Liberty, Ohio
 West Liberty, Pennsylvania
 West Liberty, West Virginia
 West Liberty University